BellSouth Open by Rosen 2004 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu BellSouth Open by Rosen rozgrywany w dniach 9–15 lutego 2004 roku w Viña del Mar na kortach ziemnych o puli nagród 333 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2004 w tenisie ziemnym
2004
2004 w Chile